Synagoga Chaskiela Działowskiego w Łodzi przy ulicy Zachodniej 40
 Synagoga Chaskiela Działowskiego w Łodzi przy ulicy Zawadzkiej 29